FA Premier League 1993/1994 vanns av Manchester United.

Personal och dräkter 
(Per den 8 maj 1994)

Tabell

Anmärkningslista

Referenser 

1993 i Storbritannien
1994 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 1993/1994
1993/1994